

Toponyme 
Voir l'article Meix (toponyme) pour une description du toponyme et de ses variantes.

 Meix-devant-Virton, commune belge de la province de Luxembourg ;
 Meix-le-Tige, ancienne commune belge de la province de Luxembourg ;
 Le Meix commune française de la Côte-d'Or ;
 La Tour-du-Meix, commune française du Jura ;
 Le Meix-Tiercelin, commune française de la Marne ;
 Le Meix-Saint-Epoing, commune française de la Marne.